Gagern is een Duits baronnengeslacht afkomstig van Rügen. Bekende telgen zijn:

Hans Christoph Ernst Freiherr von Gagern (1766-1852), Duits-Nederlands auteur en staatsman
Friedrich Balduin Freiherr von Gagern (1794-1848), oudste zoon van Hans Christoph Ernst, Nederlands generaal
Heinrich Wilhelm August Freiherr von Gagern (1799-1880), zoon van Hans Christoph Ernst, Duits staatsman
Maximilian (Max) Freiherr von Gagern (1810-1889), zoon van Hans Christoph Ernst, Duits staatsman